Дусбург () — назва і топонім.

 Дусбург — місто в Нідерландах.
 Дусбург, Пім (1943—2020) — нідерландський футболіст, срібний призер чемпіонату світу 1978 р.
 Дусбург, Тео ван (1883—1931) — нідерландський художник.